Cerveza puede referirse a:

 La bebida alcohólica Cerveza.
 El nombre común de la planta Humulus lupulus.

Enlaces externos